Divizia A (1980/1981) – 63. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Universitatea Krajowa. Tytuł króla strzelców zdobył Marin Radu, który w barwach klubu Argeş Pitești strzelił 28 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii